Генна́дий Серге́евич Маха́лов () — советский государственный деятель, секретарь Курганского обкома КПСС (1980—1988), председатель исполнительного комитета Курганского городского Совета депутатов трудящихся (1964—1976).

Биография 
Геннадий Сергеевич Махалов родился 5 апреля 1927 года на станции Маньчжурия Китайско-Восточной железной дороги. Станция входила в уезд  Особого района Восточных провинций Китайской Республики, ныне Маньчжурия — городской уезд в составе городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

В 1929 году вместе с родителями выехал на постоянное жительство в город Читу.

В 1946 году окончил Читинскую школу военных техников Министерства путей сообщения по специальности «Энергетическое хозяйство». По направлению МПС работал в городе Златоусте Челябинской области. Прибыв к месту назначения, Геннадий настоял, чтобы его сначала направили в бригаду рядовым монтёром, техником отдела главного механика электровозного депо, и только через два месяца стал работать бригадиром по монтажу контактной сети монтажной конторы электрификации.

В 1948 году переведён в город Челябинск, где работал мастером, инженером техотдела, начальником дистанции контактной сети.

В 1952 году поступил и в 1957 году окончил вечернее отделение Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Инженер-электрик». Работал монтером, бригадиром, инженером техотдела, мастером, начальником дистанции контактной сети, начальником энергоучастка.

С 1957 года работал начальником строящегося энергоучастка в городе Шумихе. В подчинении было 5 тяговых подстанций и около 800 человек работающих.

С 1959 года проживает в Кургане, работал начальником вновь созданного Курганского энергоучастка Южно-Уральской железной дороги.

В 1962 году окончил Высшие инженерные курсы при Московском ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени институте инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР по специальности «Телемеханика устройств энергоснабжения».

26 июня 1962 года в городе Кургане образованы Октябрьский и Советский районы. В 1962 году избран первым секретарем Советского райкома КПСС города Кургана.

С декабря 1964 года по февраль 1976 год работал председателем исполнительного комитета Курганского городского Совета депутатов трудящихся. За 11 лет население города увеличилось на 100 тысяч человек.

В 1976—1980 гг. работал заместителем председателя исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов.

В 1980—1988 гг. работал секретарем Курганского областного комитета КПСС.

После выхода на пенсию занимается общественной деятельностью. Он член Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Геннадий Сергеевич Махалов избирался членом бюро райкома, горкома и обкома КПСС, депутатом областных Советов депутатов трудящихся и народных депутатов.

При непосредственном участии Г. С. Махалова быстрыми темпами развивалось жилищное строительство. Он активно содействовал развитию крупнопанельного домостроения в городах и районах Курганской области, производству силикатного кирпича, организации стройиндустрии сельских строителей. Объём жилищного строительства достиг 200 тыс. м² в год. Ежегодно сдавались в эксплуатацию одна-две школы, детские сады, построена и введена в эксплуатацию городская ТЭЦ, развито троллейбусное сообщение. Строительство дорог с асфальтовым покрытием достигло 700 км в год.

В 2010 году его младший сын, предприниматель Александр Махалов, уговорил родителей переехать в его загородный дом в село Темляково Темляковского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Г. С. Махалов прислушивался к мнению собеседника, подчиненного, гибок в принятии решений, требователен и в то же время внимателен к людям. Человек с большим чувством юмора.

Геннадий Сергеевич Махалов умер 14 марта 2019 года.

Награды 
В трудовой книжке свыше 80 записей благодарностей и наград — за труд, за активную общественную деятельность.
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медали, в т.ч.
 Медаль «За трудовое отличие»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Знак «Почётному железнодорожнику»
 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
 Звание «Почетный гражданин города Кургана» (20 июня 2007)

Семья 
 Отец — Сергей Платонович, последнее место работы — заместитель председателя исполнительного комитета Читинского городского Совета
 Мать — Елизавета Филипповна, счетовод-кассир
 Жена (с 1949 года) — Генриетта Степановна (?—2012), инженер-технолог
 Сыновья — Игорь и Александр, заняты в сфере малого бизнеса

Примечания 

Персоналии:Чита
Персоналии:Златоуст
Персоналии:Шумиха
Выпускники Южно-Уральского государственного аграрного университета
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Председатели Курганского горисполкома
Секретари Курганского обкома КПСС
Депутаты Курганского областного совета
Почётные граждане Кургана
Персоналии:Кетовский район